Полифонт (). Полумифический царь Мессении. Гераклид, брат Кресфонта, убил самого Кресфонта и двух его сыновей и бросил тела детей на растерзание собакам. Либо убил Кресфонта. Воцарился в Мессении вместо Кресфонта и насильно женился на его вдове Меропе. Вскоре был убит Эпитом.

Действующее лицо трагедии Еврипида «Кресфонт» (фр.449-459 Наук).

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Цари Мессении